Mobil kan henvise til flere artikler:

 Mobil (bevægelse) – er når noget kan bevæge sig
 Uro (pyntegenstand) – et andet ord for den bevægelige pyntegenstand uro 
 Mobil (militærudtryk) – et militært udtryk for en enheds som er klar til forskydning 
 Mobiltelefon – omtales også som en "mobil" 
 Magasinet Mobil – omtales også som Mobil eller Mobil magasinet
 Mobil (olieselskab) – et amerikansk olieselskab